Costigliolo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Costigliolo (1893–1968), italienischer Turner
 Luigi Costigliolo (1892–1939), italienischer Turner